Алекса́ндр Ряза́нов: Рязанов, Александр Владимирович (род. 1932) — конструктор систем ПВО С-25, С-75, С-200, С-300.
 Рязанов, Александр Всеволодович (1908—1987) — советский музыкант и композитор.
 Рязанов, Александр Вячеславович (род. 1954) — российский гобоист, заслуженный артист РСФСР.
 Рязанов, Александр Михайлович (род. 1958) — директор Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина.
 Рязанов, Александр Николаевич (род. 1953) — российский политик и предприниматель.
 Рязанов, Александр Петрович (род. 1951) — советский футболист.
 Рязанов, Александр Степанович (1947—2021) — белорусский поэт и переводчик, эссеист.